NWU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bermuda Nas (Bermuda)